Łączna heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Łączna (Kłodzko) (dt. Wiesau), Dorf im Powiat Kłodzki der Wojewodschaft Niederschlesien
 Łączna (Mieroszów) (dt. Raspenau), Dorf im Powiat Walbrzyski der Wojewodschaft Niederschlesien
 Łączna (Powiat Skarżyski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Skarżyski der Wojewodschaft Heiligkreuz